Транссиби́рская магистра́ль:
 Транссибирская магистраль — железнодорожная магистраль через Евразию.
 Транссибирская магистраль — одно из яиц Фаберже.
 «Транссибирская магистраль» — один из альбомов Александра Розенбаума.